Eticho steht für 
 Eticho (ca. 645–700), Herzog im Elsass, Namensgeber für das Herzogsgeschlecht der Etichonen
 Eticho I. (Ammergau) (auch Edico I. oder Ato; * um 850; † um 910), Graf von Altdorf, Graf im Ammergau aus dem Geschlecht der Welfen
 Eticho (Augsburg) (944–988),  Bischof von Augsburg von 982 bis 988